Bäck kan syfta på:
 Bäck (vattendrag) – ett mindre vattendrag
 Bäck - ett efternamn, se Bäck (efternamn)

Geografi
 Bäck, Kungsbacka kommun – en småort i Kungsbacka kommun
 Bäck, Hedesunda – en by vid Hedesunda i Gävle kommun
 Bäck, Valbo – en by vid Valbo i Gävle kommun
 Bäck, Robertsfors kommun – en by 
 Edshult, Hulskog, Lida och Bäck – en småort i Alingsås kommun
Bäck, Varbergs kommun - en småort i Varbergs kommun
 Bäcks socken – en socken i Västergötland
 Bäcks landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Bäcks församling – en församling i Skara stift –2010
 Bäcks kyrka – en kyrkobyggnad i Töreboda kommun
 Bäcks distrikt – ett distrikt i Töreboda kommun och Västra Götalands län 2016–
 Nedre Bäck – en by i Skellefteå kommun
 Norra Bäck – Öland
 Bäck, Mora kommun – en småort i Mora kommun
 Signehög, Nedre Bäck och Kållen – en by och del av en småort i Kungälvs kommun
 Edshult, Hulskog, Lida och Bäck – en by och del av en småort i Alingsås kommun
 Lerängen och Bäck – Värmland
 Floda och Bäck – Dalarna
 Bäck och Tomming – Medelpad

Se även 
 Bäckahästen
 Bäcks lanthandel
 Beck (olika betydelser)